

Населені пункти та їхні частини

 Кшакі — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кшакі — село в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Соснувка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Кшакі — частина села Роздоли в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кшакі — частина села Цехомін у гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кшакі — частина села Острув у гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Кшакі — частина села Ґлембовиці в гміні Осек Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Кшакі — частина села Цьвікув у гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Кшакі — частина села Кшешув у гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Кшакі — частина села Боженцин у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Кшакі — частина села Майковиці в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кшакі — частина села Поромбка в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Кшакі — частина села Братковичі (Братковіце) в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Хлебна в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Смоляжини в гміні Жолиня Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Єльна в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Бедачув у гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Вроцанка в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Вулька-Подлесьна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Добешин у гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Наґошин у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Ґродзісько-Дольне (Ґродзисько-Дольне) в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Григорівка (Ґжеґожувка) в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшакі — частина села Хрусциці в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кшакі — частина села Любча в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кшакі — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки